Чемпіонат Швейцарії з хокею 1919 — 9-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном вдруге став «Беллерів» (Вевей) .

Схід 
Переможцем сходу став ХК «Берн».

Захід

Група 1

Група 2

Кваліфікація Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія